«Мадам Сузацка» () — кинофильм. Экранизация одноимённого романа Бернис Рубенс.

Сюжет 
Сушила Сен, индийская иммигрантка, живёт в Лондоне и одна воспитывает сына. Манек интересуется музыкой и проявляет незаурядные способности в игре на фортепиано. Его учительница, мадам Сузацка, считает, что только ей под силу развить его талант и помочь мальчику стать выдающимся пианистом.

В ролях 
 Ширли Маклейн — мадам Юлина Сузацка
 Пегги Эшкрофт — леди Эмили
 Твигги — Дженни
 Шабана Азми — Сушила Сен
 Навин Чоудри — Манек Сен
 Ли Лоусон — Ронни Блум
 Сэм Бизли — гость фестиваля

Награды и номинации 
Победа:
 Золотой глобус — Лучшая женская роль в драматическом фильме — Ширли Маклейн
 Приз Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль — Ширли Маклейн

Номинация:
 BAFTA — Лучшая женская роль второго плана — Пегги Эшкрофт

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы Джона Шлезингера
Экранизации романов Великобритании
Музыкальные фильмы Великобритании
Фильмы на английском языке